Ys:

 Ys — второй студийный альбом арфистки Джоанны Ньюсом.
 Ys — серия видеоигр, созданная японской компанией Falcom.